Kapel Maria Koningin van de Vrede, een kapel in Eindhoven, Nederland
 Koningin-van-de-Vredekapel (Kerkrade), een kapel in Kerkrade, Nederland
 Mariakapel (Krekelberg) of Onze-Lieve-Vrouw-Koningin-van-de-Vredekapel, een kapel in Schinnen, Nederland
 Klotjeskapel of Koningin-van-de-Vredekapel, een kapel in Stramproy, Nederland
 De Onze-Lieve-Vrouw Koningin van de Vredekapel (Zonderschot), een kapel in Zonderschot, België